Република Македония участва на летните олимпийски игри през 2008 година в Пекин като това е четвъртото самостоятелно участие на страната на летни олимпийски игри след излизането от Югославия през 1991 година.

Участие взимат 7 спортистa в общо 5 спорта.

Лека атлетика

Мъже

Жени

Кану-каяк

Слалом

Спортна стрелба

Мъже

Плуване

Мъже

Жени

Борба 

Мъже свободен стил

Източници 

Официални олимпийски резултати

Китай
Северна Македония на олимпийските игри